Des gens très bien est un roman écrit par Alexandre Jardin paru en 2011 présentant le portrait de son grand-père, Jean Jardin, sous le régime de Vichy. L'auteur s'exprime sur ses doutes à propos du passé vichyssois de son grand-père. Il s'interroge notamment sur le rôle de celui-ci lors de la rafle du Vélodrome d'Hiver en . 

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2011
Roman sur la Seconde Guerre mondiale
Ouvrage publié par Grasset